José Augusto Pupio Reis Júnior (Bélem, 9 de Agosto de 1982) é um médico e político brasileiro, filiado ao MDB, eleito para o cargo de Deputado Federal por Amapá.

Biografia 
Médico, foi candidato nas eleições de 2022, atingindo a votação de 5.787 votos (1,36%), sendo eleito Deputado Federal por Amapá.

Deputados federais do Brasil pelo Amapá
Naturais de Belém (Pará)
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)